Оз:

 Известные носители 
 Оз, Амос (Клаузнер; 1939—2018) — израильский прозаик и журналист.
 Оз, Вахи (1911—1969) — турецкий актёр.
 Оз, Дафни (род. 1986) — американская писательница, журналистка и телеведущая.
 Оз, Мехмет (род. 1960) — американский врач, ведущий телепередачи «Шоу доктора Оз».
 Оз, Лиза (род. 1963) — американский продюсер, сценарист, актриса и ведущая.
 Оз, Ран (род. 1977) — израильский хоккеист.
 Оз, Фрэнк (род. 1944) — американский кинорежиссёр и актёр.
 Оз, Эрдал (1935—2006) — турецкий писатель. См. также